«Алле́я звёзд мю́зиклов» — памятник достижений жанра мюзикла на российской сцене. Представляет собой тротуар с вмотированными в него памятными знаками (звёздами) с названиями различных мюзиклов. Расположен непосредственно перед центральным входом в театр «Россия» в северо-восточной части Пушкинской площади в городе Москве, Россия.

История 
Идея создать зону подобно «Голливудской аллеи славы» предложил театральный продюсер и генеральный директор «Stage Entertainment Russia» Дмитрий Богачёв. Изначально планировалось, что памятные знаки будут устанавливаться в честь конкретных артистов, композиторов, режиссёров и других деятелей, принимавших участие в создании мюзиклов и развитии жанра. Одним из первых обладателей такого знака мог стать Эндрю Ллойд Уэббер. Однако позже концепция изменилась: звёзды решили посвящать самим мюзиклам.

Закладка первых 22 памятных знаков прошла 4 сентября 2015 года. В ней приняли участие артисты и создатели постановок. Торжественное открытие аллеи состоялось в День города Москвы — 6 сентября — и ознаменовалось концертом «Московский Бродвей».

Критерии отбора 
Обладать звездой своего имени может тот мюзикл, который имеет ряд следующих качеств и особенностей:
 прокат мюзикла состоялся на российской сцене, на русском языке и с российскими артистами;
 коэффициент популярности постановки (количество спектаклей / число зрителей);
 значимость для развития жанра мюзикла в России.

Список звёзд

Левая сторона

Правая сторона

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Аллеи

Аллеи и площади памяти, славы и звёзд
Появились в 2015 году в России
Музыкальные места Москвы
Тверской район
Мюзикл